Wouters är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ad Wouters (född 1944), nederländsk skulptör
 Aloïs Wouters (född 1962), belgisk cyklist
 Cas Wouters (född 1943), nederländsk sociolog
 Dries Wouters (född 1997), belgisk fotbollsspelare
 Enzo Wouters (född 1996), belgisk cyklist
 Frans Wouters (1612–1659), flamländsk målare
 Hendrina Wouters (1718–1746), nederländsk mördare
 Jakoba Wouters (1751–1813), nederländsk sångerska och skådespelerska
 Jan Wouters (född 1960), nederländsk fotbollsspelare
 Joseph Wouters (född 1942), belgisk cyklist
 Leon Wouters (1930–2015), belgisk fotbollsspelare
 Liliane Wouters (1930–2016), belgisk författare
 Lode Wouters (1929–2014), belgisk cyklist
 Rik Wouters (1882–1916), belgisk målare och skulptör

Se även 
 Walters
 Wauters
 Wolters

Nederländska efternamn